Jermakov je priimek več oseb:
 Arkadij Nikolajevič Jermakov, sovjetski general
 Ivan Prohorovič Jermakov, sovjetski general
 Peter Zaharovič Jermakov, boljševistični komisar